Die Zivilgerichtsbarkeit steht für:
 Zivilgerichtsbarkeit (Deutschland)
 Zivilgerichtsbarkeit (Österreich)